Хайтон (, ) — многозначное понятие.

Топоним 
 Хайтон — город в Англии.

Фамилия 
  (род. 1942) — аргентинская юристка, заместитель председатель Верховного суда (с 2005).
  (род. 1976) — британский игрок в регбилиг, участник Кубка мира в составе сборной Уэльса (2000).
 Хайтон (Гейтон), Ричард (род. 1927) — американский герпетолог.
 Хайтон, Роберт — американский телеоператор, лауреат премии «Эмми» за техническую режиссуру и операторскую работу в составе технических коллективов (1980, 1993, 1998, 2002, 2007, 2009, 2011).
 Хайтон, Фрэнсис (р. ок. 1995) — британский гребец, бронзовый медалист Чемпионата Великобритании в восьмёрках (2013, 2016).
  (1923—1985) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Чикаго Блэкхокс».